Rezina (ryska: Резина) är en distriktshuvudort i Moldavien.   Den ligger i distriktet Rezina, i den nordöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Chişinău. Rezina ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rezina är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Rezina. Runt Rezina är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Rîbniţa,  km nordost om Rezina. Trakten runt Rezina består till största delen av jordbruksmark.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Rezina (distrikt)